Nordstrand kan syfta på:

Nordstrand, Oslo – en administrativ stadsdel i sydöstra Oslo, Norge
Nordstrand (delområde) – en stadsdel (strøk) i Nordstrand, Oslo
Nordstrand station – en järnvägsstation i Oslo, på Østfoldbanen
Nordstrand IF – en idrottsförening i Oslo
Nordstrand, Møre og Romsdal – en tätort i Giske kommun, Norge
Nordstrand (halvö) – en halvö i Kreis Nordfriesland, delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland
Nordstrand, Nordfriesland – en kommun i Kreis Nordfriesland, delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland
 Nordstrand Point – en udde i Kanada

Personer
 Björn Nordstrand (född 1942), företagsledare
 Frida Nordstrand (född 1980), journalist
 Gunnar Nordstrand (1919–2005), advokat
 Lars Nordstrand (född 1949), administrativ ledare av lokaltrafik
 Lina Nordstrand (född 1990), journalist, förläggare och författare
 Morten Nordstrand (född 1983), dansk  fotbollsspelare
 Ove Nordstrandh (1912–1997), lektor och politiker
 Rickard Nordstrand (född 1976), kampsportare
 Staffan Nordstrand (född 1948), författare och entreprenör inom data-, finans- och fastighetsbranschen

Se även
Søndre Nordstrand – en administrativ stadsdel i sydöstra Oslo
Norrstrand
Norrstrand, Åsele kommun

Efternamn